

Черновка — присілок, Ардатовський район, Мордовія
 Черновка — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Черновка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Чернавка